Шарпантье — фамилия, происходящая от французского слова , плотник:

Известные носители:

 Шарпантье, Анри Франсуа Мари (1769—1831) — французский военный деятель, участник революционных и наполеоновских войн.
 Шарпантье, Габриэль (род. 1999) — французский футболист.
 Шарпантье, Гюстав (1860—1956) — французский композитор и музыкальный деятель.
 Шарпантье, Елизавета Александровна (1879—1950) — танцовщица Большого театра.
 Шарпантье, Жак (1524—1574) — французский философ, педагог, лейб-медик при Карле IX.
 
  (1786—1855) — германо-швейцарский геолог.
 Шарпантье, Жан-Пьер (1797—1878) — французский учёный.
 Шарпантье, Жервэ (1805—1871) — французский издатель.
 Шарпантье, Жермен (1771—1860) — французский военный деятель, участник революционных и наполеоновских войн.
 Шарпантье, Жорж (1846—1905) — французский писатель, редактор и книгоиздатель, сын Жервэ Шарпантье.
 Шарпантье, Иоганн-Фридрих-Вильгельм (1738—1805) — минералог; преподаватель горных наук во фрейбергской академии.
 Шарпантье, Клаас-Густав-Роберт Робертович (1858—1918) — российский и финляндский генерал, участник Первой мировой войны.
 Шарпантье, Луи (XVIII век) — французский писатель второй половины XVIII века.
 Шарпантье, Луи (XIX век) — французский архитектор.
 Шарпантье, Луи (1905—1979) — французский журналист, путешественник и писатель.
 Шарпантье, Луи-Эжен (1811—1890) — французский живописец, ученик барона Ф.-П. Жерара и Л. Куанье.
 Шарпантье, Марк-Антуан (1643—1704) — французский композитор и певец.
 Шарпантье, Огюст (1852—1916) — французский медик.
 Шарпантье, Рикардо — коста-риканский шахматист и шахматный функционер.
 Шарпантье, Туссен (1779—1847) — немецкий горный инженер и энтомолог.
 Шарпантье, Уильям (род. 1960) — коста-риканский шахматист.
 Шарпантье, Фёдор Фёдорович (1874—1954) — русский офицер, генерал-майор, участник Белого движения на Восточном фронте.
 Шарпантье, Франсуа (1620—1702) — французский ученый, член французской академии.
 Шарпантье, Франсуа-Филипп (1734—1817) — французский гравёр, изобретатель особого способа гравирования на меди.
 
 Шарпантье, Эммануэль (род. 1968) — французский микробиолог.

Примечания